Благодарность президента Республики Корея () — военная награда, которая вручается правительством Южной Кореи иностранным военным подразделениям.

Последний раз большое количество этих наград было вручено во время корейской войны, тогда наградой были удостоены нескольких американских, британских и прочих воинских частей. По распоряжению правительства Южной Кореи, задним числом правом ношения этой награды были удостоены все подразделения армии США, которые находились на Корейском полуострове в период между 1950 и 1954 годами. Размер планки — ширина 9.5 мм, длина 35 мм.

Примечания

Ссылки 
 Army Regulation 600-8-22 Military Awards
 Navy & Marine Corps Awards Criteria
 Air Force Personnel Center Republic of Korea Presidential Unit Citation

Награды Республики Корея